Сен-Мекса́н-л'Еко́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Пуатьє, 22 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2958 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6209,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Мексан-л'Еколь на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт міста Сен-Мексан-л'Еколь
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мексан-л'Еколь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр